El Tigre (Anzoátegui), municipi de l'estat veneçolà d'Anzoátegui
 El Tigre (volcà), volcà d'El Salvador
 Bultaco El Tigre, motocicleta fabricada per Bultaco entre 1966 i 1969